Název Jastrabský potok má více vodních toků:

 Jastrabský potok (přítok Ošvy) – pravostranný přítok Ošvy na Slovensku v okrese Trebišov
 Jastrabský potok (přítok Prochotského potoka) – pravostranný přítok Prochotského potoka na Slovensku v okrese Žiar nad Hronom
 Jastrabský potok (přítok Svinianskeho potoka) – pravostranný přítok Svinianskeho potoka na Slovensku v okrese Trenčín